Русаковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Русаковичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Русаковичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.